Андре́евка () — село,
Андреевский сельский совет,
Кегичёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323180401. Население по переписи 2001 года составляет 602 (283/319 м/ж) человека.

Является административным центром Андреевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Землянки и
Александровка.

Географическое положение 
Село Андреевка находится на расстоянии в 3 км от реки Вшивая (левый берег), выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Александровка, ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Кобзевка. По селу протекает пересыхающий ручей с несколькими запрудами. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1885 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная, свино-товарная и птице-товарная ферма, машино-тракторные мастерские.
 «Андреевка», ЧП.
 «Мелиса», ЧФ, аптеки.
 Фермерское хозяйство «Морозовское».
 Фермерское хозяйское «Лидия-А».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Андреевская общеобразовательная школа I—III ст.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Религия 
 Свято-Покровский храм.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Кегичёвского района